SPARC Enterprise — линейка UNIX-серверов, основанных на архитектуре SPARC V9. Разработана совместно компаниями Sun Microsystems и Fujitsu в 2007 году; представлена на рынке совместными усилиями Sun Microsystems (с 2010 года — Oracle), Fujitsu и Fujitsu Siemens Computers под общим брендом. Заменила линейки Sun Fire от Sun и PrimePower от Fujitsu.

С 2010 года, сервера серии Т, основанные на СМТ процессорах SPARC нового поколения (SPARC T3 и последующих), предлагаются на рынке под брендом SPARC T-Series.

Модельный ряд

Модели с процессорами SPARC64 (M-series) 

Серверы среднего уровня и высокопроизводительные серверы с процессорами SPARC VI и SPARC VII относятся к серии «М», что указывает на их близость к классу мейнфреймов по возможностям обеспечения высокой надежности и доступности.
 M3000 — 1 процессорный сокет, 2U rack-mount
 M4000 — До 4 процессорных сокетов, 6U rack-mount
 M5000 — До 8 процессорных сокетов, 10U rack-mount
 M8000 — До 16 процессорных сокетов, one data center rack
 M9000 — До 64 процессорных сокетов, one or two data center racks

Тесты производительности 

17 апреля 2007, сервер Sun SPARC Enterprise M9000 достиг производительности 1.032 TFLOPS на тесте LINPACK, став самым быстрым на то время суперкомпьютером, состоящим из одной машины.

2 мая 2008, Sun SPARC Enterprise M9000 достиг мирового рекорда производительности на тесте TPC-H data warehousing при использовании базы данных Oracle.

Модели с процессорами UltraSPARC T (Т-series) 

Проведён ребрендинг основанных на T1 серверов Sun Fire T1000 и T2000, которые получили имя SPARC Enterprise с индексом T1000 и T2000 соответственно:
 T1000 — 1 процессорный сокет, 1U rack-mount
 T2000 — 1 процессорный сокет, 2U rack-mount

В октябре 2007 Sun добавила к линейке SPARC Enterprise серверы, основанные на T2:
 T5120 — 1 процессорный сокет, 1U rack-mount
 T5220 — 1 процессорный сокет, 2U rack-mount

В апреле 2008 были добавлены серверы с процессорами UltraSPARC T2 Plus:
 T5140 — 2 процессорных сокета, 1U rack-mount
 T5240 — 2 процессорных сокета, 2U rack-mount

В октябре 2008, Sun выпустила четырёхпроцессорный SMP сервер:
 T5440 — 4 процессорных сокета, 4U rack-mount

Поддерживаемые операционные системы 
Серверы SPARC Enterprise официально поддерживают операционные системы Sun Solaris версий 10 и 11.

Разделение и виртуализация 

М-класс поддерживают Dynamic Domains и Dynamic Reconfiguration, технологии, которые позволяют разделить одну машину на несколько электрически изолированных частей.

Модели UltraSPARC T1 и UltraSPARC T2/T2+ разделяют ресурсы системы с использованием технологии Logical Domains.

Как М-класс, так и модели UltraSPARC T1 поддерживают технологию Solaris Containers, которая поддерживает максимум 8191 неглобальных зон в каждом динамическом (Dynamic Domain) или логическом домене (Logical Domain).

Ссылки 
 Sun SPARC Enterprise Servers серии М
 Fujitsu Siemens SPARC Enterprise Servers (for European, African and Middle Eastern markets)
 UNIX Servers SPARC Enterprise (Fujitsu global)
 Fujitsu Computer Systems SPARC Enterprise Servers (For North American markets)

Серверы и рабочие станции Sun
Fujitsu